Griqualand ist die Bezeichnung für zwei getrennte Gebiete im heutigen Südafrika:

 Griqualand West 
 Griqualand East